Verdetto (Verdict) – opera teatrale di Agatha Christie del 1958
 L'accusa è: violenza carnale e omicidio (Verdict) – film del 1974 diretto da André Cayatte
 Verdict – mini serie televisiva britannica (1998)